Tralla o colombrina, ço és llendera d'un fuet.
 La Tralla, setmanari catalanista radical aparegut a Barcelona el 31 d'octubre de 1903.
 Bultaco Tralla, motocicleta de turisme fabricada per Bultaco de 1959 a 1971.
 Bultaco Tralla Super Sport (TSS), motocicleta de competició fabricada per Bultaco de 1960 a 1970.
 Bultaco Tralla Super Sport Mk2 (TSS Mk2), motocicleta de competició fabricada per Bultaco de 1976 a 1980.